Le Comité olympique peut désigner :

 le Comité international olympique (CIO), instance internationale chargée d'organiser les Jeux olympiques ;
 un Comité national olympique, c'est-à-dire l'une des 206 subdivisions nationales du CIO.